Leonard Ornstein (natuurkundige), Nederlands natuurkundige
Leonard Ornstein (journalist), Nederlands journalist, kleinzoon van de gelijknamige natuurkundige